Зорянка — многозначный термин:

 Зорянка — село в Емильчинском районе Житомирской области Украины.
 Зорянка — устаревшее название птиц вида Зарянка ().